Bassi är ett itailienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Agostino Bassi (1773–1856), italiensk entomolog
 Charles Bassi (1772–1840), finländsk arkitekt
 Francesco Bassi (1642–1732), italiensk målare
 Giovanni Battista Bassi, flera personer
 Giovanni Battista Bassi (målare) (1784–1852), italiensk landskapsmålare
 Giovanni Battista Bassi (matematiker) (1792–1879), italiensk matematiker och arkitekt
 Giovanni Battista Bassi (arkitekt) (född 1926), italiensk arkitekt
 Giorgio Bassi (född 1934), italiensk racerförare
 Giovanna Bassi (1762–1834), italiensk ballerina
 Laura Bassi (1711–1778), italiensk filosof och fysiker

Italienska efternamn